La línea 113 es una línea de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires cuyo trayecto se extiende desde la zona de Barrancas de Belgrano, en el barrio de Belgrano hasta la localidad de San Justo, en el Partido de La Matanza.

Recorrido 

Recorrido por Artigas - Barrancas de Belgrano - San Justo
Servicio Comun

Ida a San Justo: Desde Avenida Virrey Vertiz y Juramento por Avenida Virrey Vertiz, Juramento, Avenida Cramer, Avenida Elcano, Avenida de Los Incas, Capitan General Ramon Freire, Mariscal Antonio Jose de Sucre, Combatientes de Malvinas, Avenida Triunvirato, Combatientes de Malvinas, Avenida Chorroarin, Ávalos, Quirós, Avenida de Los Constituyentes, Avenida Chorroarín, Avenida San Martin, Basilio Cittadini, Doctor Enzo Bordabehere, Empedrado, Santo Tome, Bolivia, Bogota, Fray Cayetano Rodriguez, Avenida Rivadavia, Coronel Pedro Calderon de la Barca, Yerbal, Milton, Leopardi, Avenida Emilio Castro, Cruce Avenida General Paz, Avenida General Enrique Mosconi, Avenida Doctor Arturo Humberto Illia, Ocampo, Presidente Hipolito Yrigoyen, Mariano Santamaria Hasta Doctor Eizaguirre.

Regreso a Barrancas de Belgrano: Desde Mariano Santamaria y Doctor Eizaguirre por Doctor Eizaguirre, Doctor Ignacio Arieta, Avenida Doctor Arturo Humberto Illia, Avenida General Enrique Mosconi, Avenida Emilio Castro, Araujo, Severo Garcia Grande de Zequeira, Basualdo, Pizarro, Escalada, Cajaravilla, Manzoni, Avenida Rivadavia, Varela, Coronel Ramon L. Falcon, Pedernera, General Jose Gervasio de Artigas, Empedrado, Avenida San Martin, Avenida Chorroarin, Avenida Combatientes de Malvinas, Avenida Triunvirato, Avenida Combatientes de Malvinas, la Pampa, Zapiola, Avenida Elcano, Avenida Cramer, Echeverria, Avenida Virrey Vertiz Hasta Juramento.

Recorrido por Boyaca - Barrancas de Belgrano - San Justo
Servicio Comun

Ida a San Justo: Desde Avenida Virrey Vertiz y Juramento por Avenida Virrey Vertiz, Juramento, Avenida Cramer, Avenida Elcano, Avenida de Los Incas, Capitan General Ramon Freire, Mariscal Antonio Jose de Sucre, Combatientes de Malvinas, Avenida Triunvirato, Combatientes de Malvinas, Avenida Chorroarin, Avalos, Quiros, Avenida de Los Constituyentes, Avenida Chorroarin, Avenida San Martin, Miguel Angel, Avenida Alvarez Jonte, Gavilan, Avenida Avellaneda, Avenida Boyaca, Avenida Rivadavia, Coronel Pedro Calderon de la Barca, Yerbal, Avenida Emilio Castro, Cruce Avenida General Paz, Avenida General Enrique Mosconi, Avenida Doctor Arturo Humberto Illia, Ocampo, Presidente Hipolito Yrigoyen, Mariano Santamaria Hasta Doctor Eizaguirre.

Regreso a Barrancas de Belgrano: Desde Mariano Santamaria y Doctor Eizaguirre por Doctor Eizaguirre, Doctor Ignacio Arieta, Avenida Doctor Arturo Humberto Illia, Avenida General Enrique Mosconi, Avenida Emilio Castro, Araujo, Severo Garcia Grande de Zequeira, Basualdo, Pizarro, Escalada, Cajaravilla, Manzoni, Avenida Rivadavia, Lautaro, Coronel Ramon L. Falcon, Avenida Carabobo, Avenida Boyaca, Punta Arenas, Avenida San Martin, Avenida Chorroarin, Avenida Combatientes de Malvinas, Avenida Triunvirato, Avenida Combatientes de Malvinas, la Pampa, Zapiola, Avenida Elcano, Avenida Cramer, Echeverria, Avenida Virrey Vertiz Hasta Juramento.

Referencias

Enlaces externos 
 
 

113